Il doppio del torneo di tennis Mar del Plata Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Philippe Fleurian e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Andrej Merinov e Laurence Tieleman 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Mario Tabares (semifinali)
 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (semifinali)

 Jean-Philippe Fleurian /  Mark Koevermans (Campioni)
 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Challenger 1993